Daniel Etter ist der Name folgender Personen:

* Daniel Etter (Geistlicher) (1876–1955), österreichischer Geistlicher und Politiker (CSP)
 Daniel Etter (Reiter) (* 1974), Schweizer Springreiter 
 Daniel Etter (Fotojournalist) (* 1980), deutscher Fotojournalist und Autor